Премијер лига Босне и Херцеговине у фудбалу 2005/06. била је четврта сезона Премијер лиге Босне и Херцеговине у којој су играли клубови из оба ентитета у Босни и Херцеговини. Учествовало је 16 клубова, од чега 4 из Републике Српске и 12 из Федерације БиХ. Нови клубови су победници Прве лиге Федерације Босне и Херцеговине НК Јединство Бихаћ из Бихаћа и Прве лиге Републике Српске ФК Радник Бијељина из Бијељине. После одиграних 30 кола титулу првака освијили су играчи НК Широког Бријега. Ово је друга титула екипи Широког Бријега од оснивања ове лиге од стране Фудбалског савеза Босне и Херцеговине. Из лиге су испали НК Травник из Травника и ФК Будућност Бановићи из Бановића.

За европска такмичења су се пласирали НК Широки Бријег у Прво коло квалификација за Лигу шампиона, ФК Сарајево другопласирани и ХНК Орашје освајач купа у Прво коло квалификација за УЕФА куп, а ХШК Зрињски Мостар у прво коло Интертото купа.

Састав Премијер лига Босне и Херцеговине у сезони 2005/06.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.
{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
!align="left"|!!Будућ.!!Челик!!Једин.!!Леотар!!Модрича!!Орашје!!Посушје!!Радник!!Сарајево!!Славија!!Слобода!!Широки!!Травник!!Зрињски!!Жељо!!Жепче|-
!Будућност
||XXX||2-1||1-0||1-1||1-0||3-1||1-0||5-0||3-3||1-3||0-1||0-0||1-0||1-0||2-1||0-2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Челик
||3-0||XXX||3-0||3-1||1-0||4-1||2-1||1-0||2-1||1-4||0-0||2-0||1-1||0-2||0-0||1-1
|-
!Јединство
||2-0||4-1||XXX||2-1||1-3||2-0||3-0||2-0||1-0||5-0||2-1||0-2||1-0||1-3||2-0||3-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Леотар
||1-3||1-0||2-0||XXX||2-1||4-2||5-2||1-3||1-1||3-2||1-0||3-1||1-1||2-1||1-0||5-1
|-
!Модрича
||4-1||1-0||3-2||2-1||XXX||3-1||1-0||4-1||2-0||1-0||2-0||1-0||4-0||3-0||1-1||4-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Орашје
||1-0||3-2||5-1||3-0||1-0||XXX||2-3||6-1||1-1||4-1||4-1||1-3||3-0||1-2 ||1-0||2-0
|-
!Посушје
||1-0||3-0||1-1||4-2||2-0||1-0||XXX||0-0||0-1||4-1||3-2||1-2||1-0||2-1||1-0||4-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Радник
||2-0||3-0||3-0||2-1||5-4||1-0||4-1||XXX||0-3||1-0||0-0||0-1||2-1||1-3||3-1||1-1
|-
!Сарајево
||2-1||6-1||2-0||1-0||2-1||5-1||3-0||4-1||XXX||1-1||2-0||3-0||3-0||1-0||0-0||2-0
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!Славија
||3-0||2-1||0-1||1-0||3-1||3-0||4-0||0-0||1-1||XXX||1-0||1-1||3-2||2-1||1-4||1-0
|-! 
!Слобода
||3-0||3-0||2-1||1-0||0-4||0-0||3-2||3-0||1-3||1-0||XXX||0-0||1-0||2-1||1-1||3-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Широки
||1-0||2-0||1-0||3-0||2-1||2-1||1-1||2-1||2-1||3-0||1-0||XXX||3-0||1-0||2-0||0-2
|-
!Травник
||5-0||0-2||2-0||3-1||1-0||4-2||1-0||3-2||2-0||2-0||2-0||0-1||XXX||1-1||0-2||1-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Зрињски
||2-0||2-1||2-0||2-0||1-0||1-0||1-0||4-0||3-1||3-0||4-1||0-0||3-1||XXX||1-1||2-1
|-
!Жељезничар
||3-1||0-0||2-1||0-2||1-2||2-1||3-0||0-0||0-1||4-2||5-1||0-1||1-0||3-1||XXX||2-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Жепче
||2-1||1-0||1-0||2-0||0-0||1-3||1-0||1-0||1-3||1-1||0-0||0-0||1-0||2-0||3-1||XXX|-
|}

 Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод = Бодови

 УЕФА ранг листа Националних лига у сезони 2005/06 (52) 
 (место у сезони 2004/05)
 28 (28)  Словеначка лига
 29 (29)  Кипарска лига
 30 (33)  Премијер лига БиХ' 31 (31)  Летонска лига
 32 (32'')  Финска лига
 Full List

Види још 
 Премијер лига БиХ

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Босне и Херцеговине
 BiH soccer

Премијер лига БиХ
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2005/06.